Wallau bezeichnet:
 Wallau (Buchholz), Ortsteil der Ortsgemeinde Buchholz (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Wallau (Lahn), Stadtteil der Stadt Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Wallau (Hofheim am Taunus), Stadtteil von Hofheim am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 SG Wallau/Massenheim, Handball-Spielgemeinschaft die zur Hälfte aus dem Ortsteil von Hofheim am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen, stammte

Wallau ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wallau (1820–1882), deutscher Verwaltungsbeamter
 Carl Wallau (1823–1877), Drucker und Mainzer Oberbürgermeister
 Eduard Wallau (1855–1941), Landrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heinrich Wallau (1852–1925), Drucker und Kunstliebhaber, Sohn von Carl Wallau
 René Wallau (1891–1955), deutscher evangelischer Theologe  
 Theodor Wallau (* 1937), deutscher Diplomat